Miejscowości w USA:
 Keystone – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Summit
 Keystone – jednostka osadnicza w stanie Nebraska, w hrabstwie Keith
 Keystone – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Hillsborough
 Keystone – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Benton
 Keystone – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Pennington
 Keystone – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie McDowell
 Keystone – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Bayfield
Gminy w USA:
 Keystone (ang. Keystone Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Scott
 Keystone (ang. Keystone Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Polk
 Keystone (ang. Keystone Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Dickey
 Keystone (ang. Keystone Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Bayfield